Die Nationaldivision 1978/79 war die 65. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Red Boys Differdingen gewann aufgrund der besseren Tordifferenz vor Titelverteidiger Progrès Niederkorn den sechsten Meistertitel in der Vereinsgeschichte und mit dem Pokalsieg das dritte Double.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1978/79